Due unità della United States Navy sono state battezzate USS Salt Lake City, in onore dell'omonima città dello Utah.

 – incrociatore pesante classe Pensacola. Entrato in servizio nel 1929, venne utilizzato come nave bersaglio in test atomici, ed affondato durante uno di questi, nel 1948.
 – sottomarino nucleare da attacco della classe Los Angeles, ritirato dal servizio nel 2006.